Ричард Шиллинг (, род. 1973) — британский художник.

Он провел свою молодость, учась и работая в Кенте, а затем переехал в Ланкашир в 2005 году. Работает в направлении лэнд-арт и скульптура в Северо-Западной Англии. В настоящее время работает в парке  в Ланкашире и в парке Мидлвуд Траст в  в Ланкашире.

Примечания

Ссылки 
  
 

Художники ленд-арта Великобритании